Elbow River ist der Name folgender Flüsse:

 Elbow River (Pelican River) im St. Louis County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Elbow River (Bow River) in Alberta, Kanada